Peter Furth ist der Name folgender Personen:

* Peter Furth (Historiker) (1909–2005), deutscher Historiker und Hochschullehrer 
 Peter Furth (Sozialphilosoph) (1930–2019), deutscher Sozialphilosoph